Суперкубок Ісландії з футболу 2005 — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 травня 2005 року між чемпіоном Ісландії клубом Гапнарф'ярдар та володарем кубка Ісландії клубом Кеплавік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2005
Ісландія
2005 в Ісландії